Анчурас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 231 км². Население — 359 человек (на 2010 год). Расстояние — 117 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля